Dolic steht für:

Dolič, Ortsteil der Gemeinde Kuzma in Slowenien

Dolic ist der Familienname von:

 Ben Dolic (* 1997), deutsch-slowenischer Popsänger